Al Habtoor Tennis Challenge — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий осенью в Дубае (ОАЭ) на хардовых кортах. С 1998 года относится к женской взрослой серии ITF с призовым фондом 50 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Турнир основан в 1998 году, как часть весенней серии турниров на харде. Первое соревнование имело призовой фонд в 25 тысяч долларов США, а уже через год возрос в три раза.

С 2003 года приз перенесён на осень и с тех пор проводится ежегодно, за исключением 2004 года.

Победительницы и финалистки
Довольно крупный призовой фонд соревнования и близость ОАЭ к теннисным центрам Европы позволяют Дубаю год от года собирать относительно сильный, по меркам подобных соревнований, состав. В разные годы здесь побеждали такие сильные и известные теннисистки как Катарина Среботник (будущая № 20 одиночного рейтинга), Элени Данилиду (будущая № 13), Елена Янкович (будущая № 1), Марион Бартоли (будущая № 9), и Мария Кириленко (будущая № 10). Также весьма представителен и парный турнир — здесь в разные годы доходили до финала будущие чемпионки турниров Большого шлема Флавия Пеннетта и Катерина Бондаренко. В последние годы одиночный турнир весьма часто покоряется представительницам бывшего СССР: в 2006 году главный приз соревнований увезла украинка Катерина Бондаренко, за затем три года подряд равных себе на дубайских кортах не знали россиянки.

Финалы прошлых лет

Примечания

См. также 
 Теннисный чемпионат Дубая

Ссылки 
 Официальный сайт
 Архив результатов турниров на сайте ITF